Stepney – distretto del London Borough of Tower Hamlets 
 Alex Stepney – calciatore inglese
 Nigel Thomas Stepney – meccanico di Formula 1 britannico